P111 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 111, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament